swap (financieel), renteswap of valutaswap
virtueel geheugen (swapruimte) van een computer
Swap (computerspel), een computerspel
Swap (2016), Amerikaanse film